Por Maria II, pode estar à procura de:

Pessoas
 Maria II de Portugal
 Maria II de Inglaterra

Outros
 Teatro Nacional D. Maria II
 Selo D. Maria II
 Ponte D. Maria (Lagos) – ponte na freguesia de São Sebastião, no Concelho de Lagos, em Portugal
 Ponte pênsil D. Maria II – ponte pênsil do Porto, já desmontada, em Portugal 
 Santa Maria II

Ver também
 Maria I

Desambiguação